Сокіл (Сокол) — українське прізвище.
 «Сокол» — музичний гурт
 «Сокол» — скафандр

 Сокол Віктор Петрович — радянський, білоруський футболіст та футбольний тренер
 Сокол Володимир Іванович — український графік-плакатист
 Сокол Євген Іванович — доктор технічних наук, професор, ректор НТУ «ХПІ»
 Сокол Іван Григорович — Герой Радянського Союзу
 Сокол Ігор Сергійович — білоруський дипломат.
 Сокол Олександр Вікторович — доктор мистецтвознавства, ректор ОДМА.
 Сокол Олександр Якович (1873—1939) — український радянський архітектор.
 Сокол Олександра Семенівна — український інфекціоніст, професор, доктор медичних наук
 Тонімір Сокол — хорватський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи
 Сокол Юрій Вікторович (1988—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сокол Ярослав Володимирович (*1991) — український футболіст, нападник.

Сокол — село, Узункольський район, Костанайська область

Сокол — місто у Вологодській області
 Сокол — присілок, Зав'яловський район, Удмуртія

Див. також 
 Сокіл (значення)